Еле́на Бара́нова: Баранова, Елена Викторовна (род. 1972) — советская и российская баскетболистка.
 Баранова, Елена Олеговна (Алёна Бабенко; род. 1972) — российская актриса, кинопродюсер.